Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (Aalst), kerk in België
 Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (Baarle), kerk in Nederland
 Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (Flémalle-Haute), kerk in België
 Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (Hellestraat), kerk in België
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Bijstandkerk (Hallaar), kerk in België
 Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (Lozer), kerk in België
 Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (Niepkerke), kerk in Frankrijk
 Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (Pontisse), kerk in België
 Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (Rosselaar)
 Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (Stekene)
 Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandkerk (Walem)

Zie ook
 Onze-Lieve-Vrouw-van-Altijddurende-Bijstandkerk (doorverwijspagina)
 Onze-Lieve-Vrouw van Goede Bijstandkerk, in Brussel